Pertti Lehtonen, finski hokejist, * 18. oktober 1956, Helsinki, Finska.

Lehtonen v finski ligi večino kariere igral za klub HIFK Helsinki, skupno dvaindvajset sezon v dveh delih, s klubom je tudi osvojil tri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1979/80, 1982/83 in 1997/98. Po sezono je igral tudi za klube Karhu-Kissat Helsinki, PiTa Helsinki in Olympiajoukkue. V sezoni 1981/82 je bil izbran za najboljšega branilca finske lige, v sezonah 1981/82 in 1983/84 pa v idealno postavo lige. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1984, kjer je osvojil šesto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih.

Leta 1998 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu HIFK Helsinki so upokojili njegov dres s številko 23.

Statistika kariere

|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| PiTa Helsinki
| Finska 2. liga
| 75/76
|
| 35
| 5
| 6
| 11
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 76/77
|
| 36
| 3
| 4
| 7
|
| 42
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 77/78
|
| 34
| 5
| 6
| 11
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 9
| 11
| 20
|
| 61
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 12
| 14
| 26
|
| 39
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 9
| 16
| 25
|
| 34
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 15
| 21
| 36
|
| 40
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 35
| 10
| 14
| 24
|
| 36
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 19
| 25
| 44
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 14
| 16
| 30
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 17
| 9
| 26
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 17
| 14
| 31
| +3
| 24
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| +2
| 8
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 16
| 14
| 30
|
| 48
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 10
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 16
| 18
| 34
|
| 36
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 40
| 7
| 13
| 20
| +3
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 5
| 25
| 30
| -12
| 30
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 34
| 7
| 19
| 26
| +5
| 14
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| -3
| 12
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 9
| 12
| 21
| +12
| 30
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 25
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 10
| 15
| 25
| 0
| 32
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 46
| 15
| 21
| 36
| +4
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 43
| 5
| 13
| 18
| -8
| 30
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 47
| 8
| 9
| 17
| +8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 14
| 0
| 3
| 3
| +5
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 939
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | 566
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 839
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 99
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Hokejisti PiTa Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Olympiajoukkue
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami